У́лица Мерку́лова — магистраль в Октябрьском округе Липецка. Проходит на от улицы Водопьянова до улицы Белана. Является продолжением улицы Папина. Пересекает проспект 60 лет СССР и улицу Катукова. К нечётной стороне примыкает Сиреневый проезд, к чётной — бульвар Есенина.

Образована 4 мая 1982 года и названа в честь генерала С. П. Меркулова (1903—1966), уроженца Елецкого района Липецкой области.

Застроена улица многоэтажными типовыми домами. На участке от улицы Водопьянова до проспекта 60 лет СССР на чётной стороне возводятся жилые дома Октябрьского микрорайона. В нём находятся городская поликлиника № 2 (адрес: улица Петра Смородина, 13) и торговый центр «Армада».

Дома по нечётной стороне улицы стоят в 20-м и 21-м микрорайонах, по чётной стороне — в Октябрьском, 22-м и 26-м микрорайонах города.

В доме № 14 расположены торговые центры «Торговые ряды» и «СГ-центр» (товары для дома). На углу с проспектом 60 лет СССР находится Октябрьский рынок. На перекрёстке с улицей Катукова — гипермаркет «Карусель».

Транспорт 
На участке улицы от проспекта 60 лет СССР до улицы Катукова ходит трамвай (маршруты № 1, 2 и 5). По всей улице осуществляется автобусное движение.
 к домам начала улицы — авт. 2т, 9т, 28, 30, 300, 306, 308к, 320, 321, 330, 343, 345, 347, 352, 353, 359, 378, ост.: «Музыкальное училище»; авт. 28, 306, 308к, 343, 345, 347, 352, 353, 359, ост. «Сиреневый проезд».
 к домам середины улицы — трам. 1, 2, 5; авт. 27, 28, 306, 308к, 315, 324, 343, 345, 347, 348, 351, 352, 356, 359, ост.: «Октябрьский рынок», «20-й микрорайон».
 к домам конца улицы — трам. 1, 2, 5; авт. 28, 306, 345, 352, 359, ост. «Ул. Катукова»; авт. 7о, 8, 20, 28, 306, 308, 352, 353, 359, 379, ост. «Ул. Меркулова»., авт. 7о, ост. «Поликлиника № 7», «Улица Теперика»

Улицы Липецка
Октябрьский округ Липецка